Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 264 dans le monde.

 Route fédérale 264 en Allemagne
 Route européenne 264 traversant l’Estonie et la Lettonie
 , plusieurs routes aux États-Unis 
 Route nationale 264 en France